Vientiane steht für:

 Vientiane, Hauptstadt von Laos
 Vientiane (Präfektur), eine Präfektur in Laos
 Vientiane (Provinz), eine Provinz in Laos